Obhájkyní vítězství byla Serena Williamsová, která však titul neobhajovala pro dlouhodobé zranění nohy, které ji znemožnilo hrát od Wimbledonu 2010.

V úvodním kole se střetly dvě stávající světové jedničky ženského žebříčku WTA. Nejlepší hráčka ve dvouhře Caroline Wozniacká porazila po setech 6–3, 6–4 nejlepší deblistku světa Giselu Dulkovou.
 
Premiérový titul z úvodního grandslamu sezóny získala Belgičanka Kim Clijstersová, která ve finále porazila Číňanku Li Na. Ta se stala prvním čínským tenistou v historii, jenž se probojoval do finále dvouhry jakékoli grandslamové události.

Po prohře ve 3. kole bývalá světová jednička Justine Heninová oznámila ukončení profesionální kariéry.
 
Zápas 4. kola mezi Francescou Schiavoneovou a Světlanou Kuzněcovovou, který skončil výsledkem 6–4, 1–6, 16–14, trval 4 hodiny a 44 minut a stal se nejdelším zápasem celé ženské sezóny 2011.

Nasazení hráček 
  Caroline Wozniacká (semifinále)
  Věra Zvonarevová (semifinále)
  Kim Clijstersová (vítězka)
  Venus Williamsová (3. kolo, skreč pro zranění)
  Samantha Stosurová (3. kolo)
  Francesca Schiavoneová (čtvrtfinále)
  Jelena Jankovićová (2. kolo)
  Viktoria Azarenková (4. kolo)
  Li Na (finále)
  Šachar Pe'erová (3. kolo)
  Justine Heninová (3. kolo)
  Agnieszka Radwańská (čtvrtfinále)
  Naděžda Petrovová (3. kolo)
  Maria Šarapovová (4. kolo)
  Marion Bartoliová (2. kolo)
  Anastasija Pavljučenkovová (3. kolo)
  Aravane Rezaïová (1. kolo)
  Maria Kirilenková (2. kolo)
  Ana Ivanovićová (1. kolo)
  Kaia Kanepiová (2. kolo)
  Yanina Wickmayerová (2. kolo)
  Flavia Pennettaová (4. kolo)
  Světlana Kuzněcovová (4. kolo)
  Alisa Klejbanovová (2. kolo)
  Petra Kvitová (čtvrtfinále)
  María José Martínezová Sánchezová (2. kolo)
  Alexandra Dulgheruová (1. kolo)
  Daniela Hantuchová (1. kolo)
  Dominika Cibulková (3. kolo)
  Andrea Petkovicová (čtvrtfinále)
  Lucie Šafářová (3. kolo)
  Cvetana Pironkovová ''(2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

3. sekce

4. sekce 

| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=7
| RD1-seed08=17
| RD1-team08= A Rezaï
| RD1-score08-1=0
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=5

| RD1-seed09=28
| RD1-team09= D Hantuchová
| RD1-score09-1=63
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=7
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= R Kulikova
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=9

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= K Šprem
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=2
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= C Scheepers
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13= 
| RD1-team13=
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= A Hlaváčková
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= K Wörle
| RD1-score15-1=0
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= V Azarenka
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=9
| RD2-team01= Li Na
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= E Rodina
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= J Dokić
| RD2-score03-1=63
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04=

6. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=1. kolo
| RD2=2. kolo
| RD3=3. kolo
| RD4=4. kolo

| RD1-seed01=13
| RD1-team01= N Petrova
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= X Pervak
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= A Molik
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=8
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= R Vinci
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= P Schnyder
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= L Curenko
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= J Makarova
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=10
| RD1-seed08=19
| RD1-team08= A Ivanović
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=8

| RD1-seed09=26
| RD1-team09=

7. sekce

8. sekce

Externí odkazy 
 Pavouk ženské dvouhry AO 2011

Australian Open 2011